Коллетти:
 Коллетти, Андреа (род. 1981) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.
 Коллетти, Лючио (8 декабря 1924 — 3 ноября 2001) — итальянский философ и политический деятель.
 Коллетти, Стивен (родился 13 февраля 1986 года) — американский актёр.